Le qualificazioni del singolare  del Gerry Weber Open 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie

  Florent Serra (qualificato)
  Konstantin Kravčuk (primo turno)
  Ruben Bemelmans (qualificato)
  Igor Sijsling (secondo turno)

  Marco Chiudinelli (secondo turno)
  Yūichi Sugita (secondo turno)
  Peter Luczak (secondo turno)
  Andrej Kuznecov (primo turno)

Qualificati

  Florent Serra
  Cedrik-Marcel Stebe

  Ruben Bemelmans
  Jan Hernych

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Gerry Weber Open 2011
ATP World Tour 2011